Хоро́шки —  село в Україні, в Оржицькому районі Полтавської області. Населення становить 361 осіб. Орган місцевого самоврядування — Черевківська сільська рада.

Історія 
За Гетьманщини Хорошки входили до 2-ї Лубенської сотні Лубенського полку. 

Зі скасуванням полково-сотенного устрою на Лівобережній Україні село перейшло до Лубенського повіту Київського намісництва.

У ХІХ ст. Хорошки перебували у складі Черевківської волості Лубенського повіту Полтавської губернії.

Станом на 1946 рік Хорошківська сільська рада входила до Лазірківського району Полтавської області.

На 2012 рік Хорошки, разом із селами Черевки, Заріччя, Сліпорід Хорошки перебувають у складі Черевківської сільської ради Оржицького р-ну (з 2020 р. увійшов до Лубенського р-ну) Полтавської області.

Географія 
Село Хорошки знаходиться в основному на лівому березі річки Сліпорід, вище за течією на відстані в 1 км розташоване село Черевки, нижче за течією на відстані 2 км розташоване село Пулинці (Лубенський район). На річці зроблена велика загата.

Економіка 
 Молочно-товарна ферма.

Об'єкти соціальної сфери 
 Будинок культури, бібліотека, фельдшерсько-акушерський пункт.

Джерела 

Села Полтавської області
Населені пункти Лубенського району